Каравия () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Астурия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Орьенте. Занимает площадь 13,36 км². Население — 533 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Caravia.org
 Federación Asturiana de Concejos

Муниципалитеты Астурии